Gello ima više značenja:
 Gello, Arezzo
 Gello, Lucca
 Gello, Pisa
 Gello (Montecatini Val di Cecina)
 Gello (Palaia)
 Gello (Pontedera)
 Gello (San Giuliano Terme)
 Gello, Pistoia
 Gello Biscardo, Arezzo